Callapa (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Pacajes in het departement La Paz
 Callapa (stad), de hoofdplaats van deze gemeente